Inujama může odkazovat na následující stránky:

 Inujama – město v japonské prefektuře Aiči
 Hrad Inujama – nejstarší zachovalý japonský hrad, nacházející se ve městě Inujama.